Die AEGON International Eastbourne 2016 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 19. bis 25. Juni 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON International Eastbourne 2016 fand vom 18. bis 20. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Eastbourne